

Орман — село, Талгарський район, Алматинська область

Орман — село, комуна Іклод, повіт Клуж